Pseudomarsupidium är ett släkte av bladmossor. Pseudomarsupidium ingår i familjen Adelanthaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Pseudomarsupidium